Легг — фамилия:

 Легг, Джеймс (1815—1897) — британский синолог и миссионер, шотландского происхождения.
 Легг, Джером (1838—1915) — американский архитектор.
 Легг, Мэтт (род. 1976) — британский боксёр-тяжеловес.
 Легг, Стюарт (1910—1988) — британский кинорежиссёр.
 Легг, Энди (род. 1966) — валлийский футболист.

См. также 
 Легге
 Лего